Balthaus ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Balthaus (* 1965), deutscher Jazzpianist und Komponist
 Fritz Balthaus (* 1952), deutscher Künstler